

Patronyme 

 Bas Rutten, combattant néerlandais de combat libre et commentateur sportif, né le .
 Christian Rutten (1931-2005), philosophe belge.
 Gwendolyn Rutten, femme politique belge.
 Martin-Hubert Rutten (1841-1927), évêque de diocèse de Liège, en Belgique.
 Renaud Rutten (1963-), acteur et humoriste belge.

Toponyme

Belgique 
 Rutten est le nom néerlandophone de Russon, une section de la ville belge de Tongres

Pays-Bas 
 Rutten est une localité de la commune néerlandaise de Noordoostpolder
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand